Slovo Maxim má více významů:

Rodné jméno
 Maxim – rodné jméno
Příjmení
 Hiram Stevens Maxim – vynálezce automatického kulometu
 Hudson Maxim – bratr Hirama Stevense Maxima, spoluvynálezce bezdýmého střelného prachu
 Hiram Percy Maxim – syn Hirama Stevense Maxima, zakladatel amerického svazu radioamatérů
Další významy
 Maxim (kulomet, 1883) – první plně automatický kulomet sestrojený Hiramem Stevensem Maximem
 Maxim (kulomet, 1910) – ruský a poté sovětský typ těžkého kulometu, verze Maximova kulometu
 Maxim (časopis) – pánský časopis
 Maxim Turbulenc – česká hudební skupina
 Maxim Reality (dřívější pseudonym), vlastním jménem Keith Andrew Palmer (* 1967) – anglický zpěvák a skladatel známý jako „Maxim“, člen skupiny The Prodigy